Daddy Cool steht für:

 Daddy Cool (Band), eine australische Rockgruppe
 Daddy Cool (Lied), ein Lied der Popgruppe Boney M.
 Daddy Cool (Musical), ein Musical mit der Musik von Boney M.
 Daddy Cool (Film), ein Film aus dem Jahr 1994
 Daddy Cool (Buch), ein Buch von Donald Goines